Ла Пуебла има више значења:

 Ла Пуебла (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пуебла (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику